Francisco Martínez de la Rosa, poeta, dramaturg i polític espanyol.
 Pedro Martínez de la Rosa, pilot de Fórmula 1.
Pàgines de desambiguació